Rock Creek steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rock Creek (Alabama)
 Rock Creek (Florida)
 Rock Creek (Idaho)
 Rock Creek (Illinois)
 Rock Creek (Hardin County, Illinois)
 Rock Creek (Iowa)
 Rock Creek (Kalifornien)
 Rock Creek (Kansas)
 Rock Creek (Kentucky)
 Rock Creek (Minnesota)
 Rock Creek (Mississippi)
 Rock Creek (Missouri)
 Rock Creek (North Carolina)
 Rock Creek (Ohio)
 Rock Creek (Oregon)
 Rock Creek (Tennessee)
 Rock Creek (Texas)
 Rock Creek (Boone County, West Virginia)
 Rock Creek (Raleigh County, West Virginia)
 Rock Creek (Wisconsin)
 Rock Creek, Name der ersten Ansiedlung in Elmore City, Oklahoma

Orte in Kanada:
 Rock Creek (British Columbia)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Rock Creek (Mississippi River), in Missouri
 Rock Creek (Clark Fork), in Montana
 Rock Creek (Clarks Fork Yellowstone River), in Montana
 Rock Creek (Clear Creek), in Wyoming
 Rock Creek (Medicine Bow River), in Wyoming
 Rock Creek (John Day River), in Oregon
 Rock Creek (Humboldt River), in Nevada
 Rock Creek (Hangman Creek), in Washington
 Rock Creek (Potomac River), in Maryland
 Rock Creek (Palouse River), in Washington

Sonstiges:
 Rock Creek (CPU), Code-Name eines Experimental-Prozessors von Intel
 Rock Creek (Jeansmarke)
 Rock Creek Auto & Wagon Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Rock Creek Park Lake, Stausee in Bon Air im Chesterfield County, Virginia
 Rock Creek Township
 East Branch Rock Creek
 Rocky Creek
 Rock Creek Camp, Kalifornien
 Rock Creek Forest, Maryland
 Rock Creek Gardens, Maryland
 Rock Creek Hills, Maryland
 Rock Creek Junction, Missouri
 Rock Creek Knolls, Maryland
 Rock Creek Palisades, Maryland
 Rock Creek Park, Washington, D.C.
 Rock Creek Village, Maryland